Esclarmonde peut faire référence à :

 4 personnages historiques féminins du  de la famille comtale de Foix dénommées .

 Esclarmonde, un opéra de 1889 de Jules Massenet, sans lien avec les personnages historiques ni non plus avec Esclarmonde de Babylone.

 Esclarmonde de Babylone, un personnage d’une chanson de geste du cycle de Charlemagne, Huon de Bordeaux, composée à la fin du .

Prénom féminin